Thissen est le patronyme de plusieurs personnes :

 Jean Thissen, joueur de football belge né en 1946

 René Thissen, homme politique belge né en 1946